In 2016 werd de zevende editie van de Copa Fares Lopes gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 7 augustus tot 22 oktober. Guarani de Juazeiro werd kampioen en mocht daardoor aantreden in de Copa do Brasil 2017.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Groep C

Tweede fase
In geval van gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel, indien het dan nog gelijk stond werden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Copa Fares Lopes
Fares Lopes Copa